SPICE, programa de computador
Spice (álbum), das Spice Girls
Spice 1, rapper estadunidense

Desambiguação